VOY steht für:
 Voices of Youth, Organisation der UNICEF
 Star Trek: Raumschiff Voyager

Voy steht für:
 Voy (Orkney), Siedlung auf Mainland (Orkney), Orkneys, Schottland
 Voy, Lied auf Aunque Cueste Ver El Sol (2004) von No Te Va Gustar

Siehe auch:
 Mazet-Saint-Voy
 Voy’s Beach

Abkürzung